Lépée peut désigner :
 Denis Lépée (1968-), écrivain français ;
 Marcel Lépée (1888-1951), philosophe et hispaniste français.

Voir aussi